— английское имя, вариант имени Катерина. Также может означать:

Населённые пункты США 
  — город в Северной Дакоте.
Составные топонимы
 Лейк-Кэтрин — поселение во Флориде.

Прочее 
  — муз. альбом (2014) .
  — американская  типа ; построена в 1901 году, с 1985 года является исторической достопримечательностью.

См. также 
 Катерина (значения)
 Екатерина (значения)
 Катарина (значения)
 Catherine